Copa Pirineos puede referirse a:

 Copa de los Pirineos, competición de fútbol que se jugó entre los años 1910 y 1914.
 Liga de los Pirineos, competición de balonmano que se jugó entre los años 1997 y 2008.
 Copa Pirineos de rugby, competición de rugby que se jugó entre los años 1960 y 1967.